Svetovno prvenstvo v košarki 1970 je šesto Svetovno prvenstvo v košarki, ki se je odvijalo med 10. in 24. majem 1970 v jugoslovanskih mestih Sarajevo, Split, Karlovec, Skopje in Ljubljana, kjer je v Hali Tivoli potekal zaključni del prvenstva. Naslov svetovnega prvaka je v konkurenci trinajstih reprezentanc prvič osvojila jugoslovanska reprezentanca, drugo mesto je zasedla brazilska, tretje pa sovjetska.

Sodelujoče države

Tekmovanje

Predtekmovanje

Skupina A (Sarajevo)

Skupina B (Split)

Skupina C (Karlovec)

Razvrstitveni del (Skopje) 
* - v primeru enakega števila točk med dvema ali več reprezentancami odločajo medsebojne tekme, v primeru izenačenosti pa razmerje medsebojne koš razlike.

Zaključni del (Ljubljana) 
* - v primeru enakega števila točk med dvema ali več reprezentancami odloča medsebojna koš razlika.

Končni vrstni red

Idealna peterka 
  Krešimir Ćosić
  Sergej Belov
  Modestas Paulauskas
  Ubiratan Pereira Maciel
  Kenny Washington

Viri 
 linguasport.com

1970
Športne prireditve v Jugoslaviji
1970 v športu
1970 v Jugoslaviji
Športne prireditve v Ljubljani
Košarka v Jugoslaviji